Ха́рдтейл (від  — жорсткий і  — задня частина (буквально — хвіст)) — це велосипед, що має лише передню амортизаційну вилку, заднє ж колесо не має підвішування. Такі велосипеди мають підвищену прохідність порівняно з безпідвісними велосипедами, вони більш комфортні на бездоріжжі, але трохи важчі, складніші в обслуговуванні та можуть мати меншу максимальну швидкість на рівній поверхні.

Порівняно з двопідвісами вони, навпаки, виграють у вазі та легкості педалювання, але менш зручні під час їзди по жорсткому бездоріжжю.

На сьогоднішній день це найпоширеніший тип гірського велосипеда.

Така конструкція характерна для:
 Гірських велосипедів
 Туристичних велосипедів

Див. також 
 Двопідвіс
 Ригіди

Примітки 

Гірські велосипеди
Типи велосипедів